Miejscowości w Polsce
 Polnica – wieś w woj. pomorskim, w pow. człuchowskim, w gminie Człuchów
 Polnica – osada w woj. pomorskim, w pow. wejherowskim, w gminie Wejherowo

 Ciek wodny w Polsce
 Polnica – dopływ Unieści

 Miejscowość na Białorusi
 Polnica – wieś na Białorusi, w obwodzie grodzieńskim, w rejonie grodzieńskim, w sielsowiecie Hoża